

Cinema e televisione 
 Eyes – cortometraggio di Maria Laura Moraci del 2018
 Eyes – serie televisiva statunitense

Musica 
 The Eyes – gruppo musicale rock britannico anni sessanta
 The Eyes – gruppo musicale punk rock statunitense anni settanta
 Eyes – gruppo musicale heavy metal statunitense anni ottanta/novanta
 Eyes – album del omonimo gruppo heavy metal statunitense

Videogiochi 
 Eyes – videogioco arcade del 1982